Граф Орлов — многозначный термин:

 Графы Орловы — русский графский род, возвысившийся при вступлении на престол Екатерины II.
 Граф Орлов — 66-пушечный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1770 году.
 Граф Орлов — 66-пушечный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1791 году. С 1796 года носил название «Михаил».
 Граф Орлов — мюзикл московского Театра оперетты.

См. также 
 Орловы
 Орлов